Arnuwanda III. († nach 1220/15 v. Chr.) war ein hethitischer Großkönig.

Leben 
Arnuwanda war ein Sohn Tudḫaliyas IV. Als dieser ca. 1220/1215 v. Chr. starb, wurde Arnuwanda Großkönig, verstarb aber nach wahrscheinlich nur kurzer Regierungszeit. Die Quellen berichten, dass die Leute des Landes Ḫattuša sich gegen ihn erhoben hätten. Daraufhin sei sein Bruder Šuppiluliuma Großkönig geworden. Über die weiteren Umstände des Aufstands ist nichts bekannt, mit Ausnahme der Tatsache, dass Arnuwanda - auf welche Art ist nicht erwähnt -, starb. Šuppiluliuma ließ, vermutlich zu seiner eigenen Rechtfertigung, überall nachfragen, ob es eine Frau gebe, die von Arnuwanda schwanger sei. Doch eine solche wurde nicht gefunden.

Stammbaum 
Der folgende Stammbaum wurde nach Veröffentlichungen von Volkert Haas und Jörg Klinger erstellt.

Literatur 
 Birgit Brandau, Hartmut Schickert: Hethiter. Die unbekannte Weltmacht. Piper, ISBN 3-492-23978-1

Einzelnachweise 

Hethiterkönig
Geboren im 13. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 13. Jahrhundert v. Chr.
Mann